Un gruppetto peut signifier plusieurs choses.

Le mot est un emprunt à l'italien — « gruppetto » signifiant petit groupe dans cette langue. On notera qu'en français, l'orthographe « grupetto » est également très répandue.

 Dans le domaine de la musique tonale occidentale, un gruppetto est un ornement mélodique. Un gruppetto en musique, peut être ascendant ou descendant.
 Dans le cadre du cyclisme, en particulier pour les grandes épreuves comme le Tour de France, un gruppetto désigne le dernier peloton pendant l'ascension des grands cols. Ce terme italien introduit en France au milieu des années 1990 principalement par la télévision a remplacé le terme d'« Autobus » jadis utilisé.

it:Abbellimento#Gruppetto